Fuchshub ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Fuchshub (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Fuchshub (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Fuchshub (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in Österreich:
 Fuchshub (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Fuchshub (Gemeinde Weibern), Ortschaft der Gemeinde Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich